Ascensión är en ort i Bolivia.   Den ligger i departementet Santa Cruz, i den centrala delen av landet,  kilometer nordost om huvudstaden Sucre. Ascensión ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Ascensión är platt. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  kilometer nordväst om Ascensión. Det finns inga andra samhällen i närheten.

I omgivningarna runt Ascensión växer i huvudsak städsegrön lövskog. Runt Ascensión är det mycket glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Savannklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är november, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är maj, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är februari, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Santa Cruz (departement)